Soo-hyun ist der Vorname folgender Personen:
 Bang Soo-hyun, südkoreanische Badmintonspielerin
 Kim Soo-hyun (Schauspielerin, 1985), südkoreanische Schauspielerin
 Kim Soo-hyun (Schauspieler, 1988), südkoreanischer Schauspieler